Cécile Avezou (née en 1971), grimpeuse française
Laurent Avezou (né en 1972), historien français
Robert Avezou (1899-1993), archiviste et historien français
Sam Avezou (né en 2001), grimpeur français